Сергей Васильевич Волков: Волков, Сергей Васильевич (1927—2000) — Герой Социалистического Труда, судосборщик. 
 Волков, Сергей Васильевич (1935—2016) — советский учёный в области физико-неорганической химии и химии ионных расплавов.